Boussac (Creuse) – francuska gmina w regionie Limousin
 Boussac (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Boussac (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 La Boussac – francuska gmina w regionie Bretania